Las Palmas kan avse:
 Las Palmas (musikgrupp) – en svensk hiphopgrup
 Las Palmas (film) – en svensk kortfilm

Geografi

Mexiko 
 Las Palmeras, Chiapas, Tapachula, ort, 
 Las Palmas, San Francisco Ixhuatán, ort, 
 Las Palmas, San Jerónimo Coatlán, ort, 
 Las Palmas, Pantepec, ort, 
 Las Palmas, Tihuatlán, ort, 
 Las Palmas, San Blas, ort, 
 Las Palmas, Cazones de Herrera, ort, 
 Las Palmas, Los Cabos, ort, 
 Las Palmas, Atotonilco el Alto, ort, 
 Las Palmas, Chalchicomula de Sesma, ort, 
 Las Palmas, Mapastepec, ort, 
 Las Palmas, Huajuapan de León, ort, 
 Las Palmas, Salto de Agua, ort, 
 Las Palmas, Hidalgo, Acatlán, ort, 
 Habitát Las Palmas, Monterrey, ort, 
 Las Palmas, Atlixtac, ort, 
 Las Palmas, Culiacán, ort, 
 Las Palmas, Xochitepec, ort, 
 Las Palmas, Chilón, ort, 
 Las Palmas, Pesquería, ort, 
 Las Palmas, Minatitlán, ort, 
 Las Palmas, Ajalpan, ort, 
 Las Palmas, San Pedro Pochutla, ort, 
 Las Palmas, Zongolica, ort, 
 Las Palmas, Pueblo Nuevo Solistahuacán, ort, 
 Las Palmas, Mexico City, ort, 
 Las Palmas, Tabasco, Centla, ort, 
 Las Palmas, Cintalapa, ort, 
 Las Palmas, Xilitla, ort,

Spanien 
 Las Palmas de Gran Canaria, Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 Provincia de Las Palmas, provins, Kanarieöarna, >